Josef Hudec ist der Name folgender Personen:

* Josef Hudec (Politiker, 1863) (1863–1915), österreichisch-polnischer Politiker
 Josef Hudec (Politiker, 1873) (1873–1957), österreichisch-böhmischer und tschechoslowakischer Politiker